Николай Федотович Зайцев — советский военный деятель, генерал-майор авиации.

Биография 
Родился 1 августа 1917 года в Городне. Член КПСС.

С 1935 года — на военной службе, общественной и политической работе. В 1935—1995 гг. — сержант Воздушно-десантных войск, курсант школы военных лётчиков, лётчик авиационных частей Киевского особого военного округа, участник советско-финской войны, участник Великой Отечественной войны, заместитель командира 228-го авиационного транспортного полка, командир 228-го смешанного авиационного полком в Австрии, командир 334-го Берлинского авиационного полка 281-й авиационно-транспортной дивизии, заместитель командира 3-й гвардейской транспортно-десантной дивизии, командир 3-й гвардейской Смоленской орденов Суворова и Кутузова II степени военно-транспортной авиационной дивизии, председатель Витебского областного Совета ветеранов Витебской области.

Почётный гражданин города Витебска (28.07.1977).

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР/Белоруссии 12-го созыва (1990—1995).

Умер 23 ноября 2003 года в Витебске.

Ссылки 
 Список народных депутатов Белорусской ССР, избранных от избирательных округов и от общественных организаций // Советская Белоруссия. — 1990. — № 58 (17839). — С. 1,3.
 Зайцев
 Учётная картотека

Генерал-майоры (СССР)
Почётные граждане Витебска
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании